Bieg na 100 metrów mężczyzn – szósta konkurencja, w której rozdano medale w lekkoatletyce na XXIX Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie.

Konkurencja rozpoczęła się 15 sierpnia o godzinie 9:50 czasu miejscowego. Wtedy to rozegrano pierwszą rundę zawodów. Decydująca faza, która wyłoniła mistrza olimpijskiego odbyła się 16 sierpnia o godzinie 22:30 czasu miejscowego. Zawody odbyły się na Stadionie Narodowym w Pekinie.

Złoty medal zdobył Jamajczyk Usain Bolt, bijąc rekord świata (9,69 s).

Rekordy 
Tabela przedstawia najlepsze wyniki, które uzyskali zawodnicy na świecie, jak i na igrzyskach oraz na każdym kontynencie. Stan z dnia 8 sierpnia 2008 roku.

Kwalifikacje do Igrzysk 
Każdy kraj mógł wystawić po 3 zawodników w tej konkurencji, jeśli wszyscy trzej zawodnicy mają minimum A wyznaczone przez IAAF tj. czas poniżej 10,21 sekundy oraz 1 zawodnika z minimum B tj. czas poniżej 10,27 sekundy. Kwalifikacje trwały od 1 stycznia 2007 do 23 lipca 2008 roku. Ostatecznie na igrzyskach wystartowało 80 zawodników.

Przed startami 
Zanim rozpoczęła się walka na dystansie 100 metrów, zawodnicy przystąpili do tzw. „wojny psychologicznej”. Najlepsi zawodnicy rozmawiali z reporterami o swoich szansach w najważniejszym biegu czterolecia w tej dyscyplinie. Według mediów największe szanse na zwycięstwo mieli: Usainowi Boltowi oraz Asafie Powell z Jamajki oraz Amerykanowi Tysonowi Gayowi. Wszyscy trzej osiągnęli w swojej karierze czasy lepsze od 9,8 sekundy.

Faworyci bukmacherów 
Według bukmacherów największe szanse na mistrzostwo olimpijskie miał Jamajczyk Usain Bolt. Drugi pod tym względem był jego rodak Powell. Najniżej z nich plasowano Amerykanina Tysona Gaya.

Przebieg zawodów

Pierwsza runda 
W pierwsze rundzie wystartowało 80 zawodników, którzy zostali zgłoszeni do zawodów. Bezpośrednio do drugiej rundy awansowali trzej najlepsi zawodnicy każdego z 10 biegów (Q) oraz dziesięciu zawodników z najlepszymi czasami, którzy zajęli miejsca gorsze niż trzecie (q). Najszybszym okazał się Brytyjczyk Tyrone Edgar. Zawodnik ten uzyskał czas 10,13 s wyprzedzając Jamajczyków: Michaela Fratera oraz Asafę Powella. Bolt był piąty, a Gay ósmy. Jedyny Polak Dariusz Kuć zajął w swoim biegu eliminacyjnym piąte miejsce, ale dzięki dobremu czasowi awansował do drugiej rundy.

Bieg 1 
Wiatr: -0,2 m/sGodzina: 9:45 (UTC+8)

Bieg 2 
Wiatr: 0,0 m/sGodzina: 9:53 (UTC+8)

Bieg 3 
Wiatr: 0,0 m/sGodzina: 10:01 (UTC+8)

Bieg 4 
Wiatr: 0,2 m/sGodzina: 10:09 (UTC+8)

Bieg 5 
Wiatr: 0,7 m/sGodzina: 10:17 (UTC+8)

Bieg 6 
Wiatr: 0,9 m/sGodzina: 10:25 (UTC+8)

Bieg 7 
Wiatr: -1,4 m/sGodzina: 10:33 (UTC+8)

Bieg 8 
Wiatr: -0,1 m/sGodzina: 10:41 (UTC+8)

Bieg 9 
Wiatr: -1,7 m/sGodzina: 10:49 (UTC+8)

Bieg 10 
Wiatr: -1,3 m/sGodzina: 10:57 (UTC+8)

Klasyfikacja ogólna 
Klasyfikacja ogólna pierwszej rundy biegu na 100 m mężczyzn:

Druga runda 
W drugiej rundzie wystartowało 40 zawodników, którzy przedostali się z pierwszej rundy. Bezpośrednio do półfinałów awansowali trzej najlepsi zawodnicy każdego z 5 biegów (Q) oraz jeden zawodnik z najlepszym czasem, którzy zajął czwarte miejsce (q). Najszybszym okazał się Jamajczyk Usain Bolt. Zawodnik ten uzyskał czas 9,92 s wyprzedzając zawodnika z Antyli Holenderskich – Churandy Martina oraz Richarda Thompsona z Trynidadu i Tobago. Cała trójka uzyskała czasy poniżej dziesięciu sekund. Powell był czwarty, a Gay ponownie dziesiąty. Do półfinałów nie awansował jedyny reprezentant Polski Dariusz Kuć, który zajął 39. miejsce w ogólnej klasyfikacji.

Bieg 1 
Wiatr: -0,1 m/sGodzina: 19:45 (UTC+8)

Bieg 2 
Wiatr: 0,0 m/sGodzina: 19:52 (UTC+8)

Bieg 3 
Wiatr: -0,2 m/sGodzina: 19:59 (UTC+8)

Bieg 4 
Wiatr: 0,1 m/sGodzina: 20:06 (UTC+8)

Bieg 5 
Wiatr: 0,1 m/sGodzina: 20:06 (UTC+8)

Klasyfikacja ogólna

Półfinały 
W półfinałach wystartowało 16 zawodników, którzy przedostali się najpierw z pierwszej, a następnie z drugiej rundy. Bezpośrednio do finału awansowało czterech najlepszych zawodników każdego z dwóch biegów (Q).

Półfinał 1 
Wiatr: -0,1 m/sGodzina: 20:05 (UTC+8)

Wyniki pierwszego półfinału:

Półfinał 2 
Wiatr: +0,3 m/sGodzina: 20:13 (UTC+8)

Wyniki drugiego półfinału:

Klasyfikacja ogólna

Finał 
W finale wystartowało 8 zawodników, którzy przedostali się przez trzy rundy kwalifikacji.

Wiatr: 0,0 m/sGodzina: 22:30 (UTC+8)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 http://www.sports-reference.com:
 
 
 
 
 
 IAAF.org
 pierwsza runda
 runda druga
 półfinały
 finał
 iTVP.pl
 
 Dariusz Kuć kontra Asafa Powell
 Kto najszybszy na 100 metrów?
 
 Finał biegu na 100 metrów mężczyzn

Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008